Clauzade se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 F.J. Georges A. Clauzade
 F.J.Georges A. Clauzade